Leif Andersson può riferirsi a:
Leif Andersson (1954-vivente) genetista svedese;
Leif Erland Andersson (1944-1979), astronomo svedese;
Leif Andersson (1961-vivente), biatleta svedese, bronzo ai Giochi olimpici di 
Leif Andersson, calciatore del Malmö FF negli anni settanta del XX secolo.
Leif Andersson (1925-1999), esperto di jazz personalità della radio
Leif Andersson (1971 vivente), calciatore norvegese
Leif Andersson (1944 vivente), canottiere finlandese